Enzendorf ist der Name folgender Orte:

 Enzendorf (Hartenstein), Ortsteil der Gemeinde Hartenstein, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Enzendorf (Gemeinde Esternberg), Ortsteil der Gemeinde Esternberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Enzendorf (Gemeinde Gallspach), Ortschaft der Gemeinde Gallspach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Enzendorf, Ortschaft und Bahnhof der Marktgemeinde Staatz, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich